Seros puede referirse a:

 El municipio español de Serós.
 El nombre común de la planta Vicia ervilia.
 Mercedes Serós, cupletista española.